Fulder Berg ist der Name folgender Berge im Landkreis Fulda, Hessen:

 Fulder Berg (Dassen) (ca. 425 m), bei Dassen, Künzell
 Fulder Berg (Niederkalbach) (383,9 m), bei Niederkalbach, Kalbach